Vicaresi – abitanti di Vicari
Vicaresi – abitanti di Vicopisano